Označení USS Valley Forge nesla v historii amerického námořnictva tři plavidla:
 USS Princeton (CV-37), letadlová loď třídy Essex sloužící v letech 1945–1970, která byla do roku 1944 stavěna jako USS Valley Forge
 USS Valley Forge (CV-45), letadlová loď třídy Essex sloužící v letech 1946–1970
 USS Valley Forge (CG-50), raketový křižník třídy Ticonderoga sloužící v letech 1986–2004